Люи́тр () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Рамрюпт. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10195.

Коммуна расположена приблизительно в 145 км к востоку от Парижа, в 45 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 34 км к северо-востоку от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 266 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 147 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 105 были экономически активными, 42 — неактивными (показатель активности — 71,4 %, в 1999 году было 69,6 %). Из 105 активных работали 91 человек (56 мужчин и 35 женщин), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 42 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 13 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XII века. Памятник истории с 1862 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об